Connan ist der Familienname der folgenden Personen:

 François de Connan (1508–1551), französischer Rechtsgelehrter
 Katrin Connan (* 1979), deutsch-französische Bühnen- und Kostümbildnerin